De Zygopetalinae vormen een subtribus van de Cymbidieae, een tribus van de orchideeënfamilie (Orchidaceae).

De naam is afgeleid van het geslacht Zygopetalum.

De subtribus omvat 28 geslachten en ongeveer 420 soorten voornamelijk epifytische orchideeën uit het Neotropisch gebied, gekenmerkt door vier afgeplatte, op elkaar geplaatste pollinia, en een smalle, spleetvormige stempel.

Taxonomie en fylogenie
Traditioneel wordt de subtribus Zygopetalinae in de tribus Maxillarieae geplaatst, maar DNA-onderzoek door Cameron in 1999 en later in 2005 door Chase et al. toont aan dat deze laatste groep deel uitmaakt van een uitgebreide maar monofyletische tribus Cymbidieae.

De stamboom van de Zygopetalinae zou er als volgt kunnen uitzien:

Geslachtenlijst
Subtribus: Zygopetalinae
Geslachten:
(Acacallis)
(Ackermania)
Aetheorhyncha
Aganisia
Batemannia
Benzingia
(Bollea)
Chaubardia
Chaubardiella
Cheiradenia
Chondrorhyncha
Chondroscaphe
Cochleanthes
(Colax)
Cryptarrhena
Daiotyla
Dichaea
Dodsonia
Echinorhyncha
Euryblema
Galeottia
Huntleya
Ixyophora
Kefersteinia
Koellensteinia
Neogardneria
Otostylis
Pabstia
Paradisanthus
Pescatorea
Promenaea
Stenia
Stenotyla
Warczewiczella
Warrea
Warreella
Warreopsis
Zygopetalum
Zygosepalum

Zie ook
 Taxonomie en fylogenie van de orchideeënfamilie